Río Pucayacu (Quechua: puca für „rot“, yacu für „Wasserstelle“) bezeichnet folgende Flüsse in Peru:

 Río Pucayacu (Río Huallaga), rechter Nebenfluss des Río Huallaga in der Provinz Leoncio Prado, Region Huánuco
 Río Pucayacu (Río Mantaro), rechter Nebenfluss des Río Mantaro in der Provinz Yauli, Region Junín